Schalkendorf ist der Name folgender Orte:

 Schalkendorf, Gemeinde im Elsass, Frankreich
 Schalkendorf (Gemeinde Guttaring), Ortschaft in der Gemeinde Guttaring, Kärnten, Österreich
 Schalkendorf, 1939 bis 1945 Name einer Gemeinde in Schlesien, Deutsches Reich. heute Alt Schalkowitz und Neu Schalkowitz in Polen.
 Schalkendorf, Dorf in der Gottschee, heutiger Name Šalka Vas in Slowenien.